Fudbalska reprezentacija Republike Kosovo (Albanski: Kombëtarja kosovare e futbollit) predstavlja samoproglašenu Republiku Kosovo u muškom fudbalu.

Reprezentacijom upravlja Fudbalski savez Kosova. Kosovo je član i FIFA i UEFA od maja 2016. godine.

Tim predvodi Bernar Šaland koji je preuzeo reprezentaciju Kosova u mart 2017 godine.

Istorija 
Nacionalni tim je formiran nakon raspada bivše Jugoslavije, i odigrao je nekoliko prijateljskih utakmica. Većina ovih prijateljskih utakmica je igrana protiv klubova timova. Dana 6. maja 2008. godine, Kosovo je podnelo zahtev za članstvo u FIFA-i. Zahtev Kosova je razmatran na FIFA kongresu u Cirihu, u oktobru 2008. godine kada je Kosovu odbijen članstvo u FIFA-i i nije mogao da igra prijateljske utakmice, jer je ocenjeno da nije u skladu sa članom 10 FIFA statuta koji kaže "da samo nezavisna država priznata od strane međunarodne zajednice može biti primljen u FIFA". FIFA je vratila tu odluku 22. maja 2012, navodeći da Kosovo može igrati i sa drugim zemljama u međunarodnim i prijateljskim utakmicama u skladu sa članom 79. Statuta FIFA.

U septembru 2012. godine, kapiten i reprezentativac Albanije Lorik Cana, zajedno sa švajcarskim reprezentativcima Džerdan Šaćiri, Granit Džaka i Valon Behrami (sve su oni kosovskog porekla) je napisao izjavu FIFA predsedniku Sepu Blateru, tražeći od njega da dozvoli reprezentaciji Kosova da igra prijateljske utakmice. Deklaraciju je takođe potpisalo još nekoliko albanskih fudbalera, poreklom sa Kosova: Lorik Cana, Armend Dalku, Mergim Mavraj, Samir Ujkani, Alban Meha, Burim Kukeli, Etrit Beriša, Ahmed Januzi. Na sastanku održanom u maju 2012. godine FIFA je odlučila da dozvoli prijateljske utakmice koje će se igrati, odluka je kasnije ukinuta, nakon protesta koji je izdao Fudbalski savez Srbije. Novi sastanak je planiran da se održi u FIFA-i 27. i 28. septembra 2012. godine u kojoj je pitanje Kosova ponovo planirano da se raspravlja ali je potom odložena do decembra. U februaru 2013. FIFA je najavila da će oni dozvoljavati Kosovu da igrati protiv drugih reprezentacija u ne-zvaničnim takmičenjima pod uslovom da se ne ispoljavaju nacionalni simboli.

Dana 13. januara 2014. godine, nacionalni tim je dobio dozvolu od FIFA da igra protiv FIFA članica u međunarodnim prijateljskim utakmicama, sa izuzetkom "reprezentativnih timova zemalja bivše Jugoslavije". Čak i klub ekipe će moći da igraju prijateljske utakmice nakon sastanka FIFA odbora za hitne slučajeve. Međutim, predviđeno je da "klubovi i reprezentativne ekipe Fudbalskog saveza Kosova ne mogu da prikažu nacionalne simbole (zastave, grbove, itd) ili da intoniraju nacionalnu himnu." Zeleno svetlo je dato nakon susreta između Fudbalskog saveza Srbije i tadašnjeg predsednika FIFA Sepa Blatera. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je odluku i izrazio nadu da će Kosovo biti punopravni član FIFA i UEFA u bliskoj budućnosti. Nakon FIFA presude, saopšteno je da će prvi zvaničan međunarodni meč na Kosovu biti protiv Haitija 5. marta u Mitrovici.

U martu 2015. Mišel Platini, UEFA predsednik, izjavio je da će Kosovo biti verovatno prihvaćeno u UEFA-i u 2016. godini.

U septembru 2015. godine u izvršnom odboru na Malti, UEFA je odobrila zahtev za prijem Kosova u UEFA na sledećem redovnom kongresu koji će biti održan u Budimpešti 3. maja 2016. godine. Na redovnom kongresu 3. maja 2016, Kosovo je prihvaćeno u UEFA nakon glasanja članova 28-24 u korist Kosova.

Dana 13. maja 2016. godine Kosovo je prihvaćeno i u FIFA-i tokom 66. kongresa u Meksiku sa 141 glasova za i 23 protiv. FIFA-i se osim Kosova pridružio i Gibraltar kao 21 .odnosno 211. član FIFA-e.

Trenerska istorija 
Ovo je hronološki prikaz trenera koji su vodili reprezentaciju Kosova od 1993. godine:  Ajet Šošoli (1993)
  Muharem Sahiti (2005–2006)
  Edmond Rugova (2006)
  Kujtim Šalja (2006–2008)
  Albert Bunjaki (2009−2017)
  Bernar Šaland (2017−danas)

Uspesi

Svetska prvenstva

Evropska prvenstva

Лига нација

Istorija dresova 
Kosovski dres je bio većinom crvene i crne boje pre proglašenja nezavisnosti 2008. godine sa nekoliko izmena tokom godina. Nakon proglašenja nezavisnosti dresovi su plave i bele boje.Oprema

Trenutno fudbalska reprezentacija Kosova nosi opremu Puma od 2015. godine.

Rezultati Kosova protiv ostalih reprezentacija

Trenutni sastav 

Sledećih 20 igrača je pozvano da igra na prijateljskom meču protiv reprezentacije Albanije 13. novembra 2015. godine:

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 
 Zvanični sajt Fudbalskog saveza Kosova www.ffk-kosova.com  

Косово
Фудбал на Косову и Метохији